

Białoruś
 Wiszniówka (sielsowiet Krupica)
 Wiszniówka (sielsowiet Papiernia)
 Wiszniówka (rejon brzostowicki)
 Wiszniówka (rejon zelwieński)

Ukraina
 Wiszniówka (Ukraina)
 Wiszniouka (obwód brzeski)

Rosja
 Wiszniowka (rejon diemidowski)
 Wiszniowka (rejon korieniewski)